Сортируем списък на християнските светци, тяхната християнска деноминация и дата на канонизиране.

Християнска църква 
Различните деноминации имат свои собствени календари на светиите, които поддържат.

Католическа църква 
Канонизираните римокатолически светци са преминали през официален институционален процес, довел до тяхната канонизация. Има хиляди канонизации. (Само папа Йоан Павел II канонизира 110 лица, както и много групови канонизации като 110 свети мъченици от Китай, 103 корейски мъченици, 117 виетнамски мъченици, мексикански мъченици, испански мъченици и френски революционни мъченици. Обърнете внимание, че 78 папи се считат за светии.)

Православна църква и Нехалкедонски църкви 
Сред източните православни и нехалкедонски църкви броят може да е дори по-голям, тъй като няма фиксиран процес на „канонизиране“ и всяка отделна юрисдикция, в рамките на двете православни общности, поддържа паралелни списъци на светци, които имат само частично припокриване.

Англиканска и лутеранска църкви 
Англиканското общение признава светиите от преди Реформацията, както и методистката църква. Лицата, които са водили живот в честна святост или мисионерска ревност, са включени в Календара на молитвеника „... без по този начин да записват или да похвалят такива лица като светии на Църквата...“. Идентично е с лутеранския календар на светиите.

Християнски светци до 300 г. от н.е.

Бележки към списъка 
4 „Общото поклонение“ има „Възпоменание“.
6 Само Източните католически църкви.
7 Само Руската православна църква.
8 Част от Православната църква.
9 Само Украинската православна църква.

Вижте също 
 Списък на българските православни светци

Източници 

Списъци на светци
Светци